Mayday – parola usata in radiofonia per indicare un'immediata necessità di aiuto

Musica 
 ¡Mayday! – gruppo musicale hip hop statunitense
 Mayday – gruppo musicale statunitense
 Mayday – gruppo musicale taiwanese
 Mayday – album degli Awkward Thought del 2000
 Mayday – album di Hugh Cornwell del 1998
 Mayday – album dei King Cobb Steelie del 2000
 Mayday – album dei Troop del 1998
 Mayday – album dei The Cells del 2006
 May Day – album di Matt Pryor del 2012
 May Day – album di Matthew Ryan del 1997
 Mayday – singolo dei Bump of Chicken del 2007
 Mayday – singolo di Lecrae del 2012
 Mayday – singolo dei Coldrain del 2019
 MayDay – etichetta discografica indipendente

Televisione 
 Indagini ad alta quota (Mayday) – programma televisivo documentaristico canadese trasmesso da Discovery Channel dal 2003
 Mayday – film per la televisione statunitense del 2005, diretto da T. J. Scott
 Mayday – miniserie televisiva britannica in cinque puntate del 2013, diretta da Brian Welsh

Altro 
 May Day – Bond girl, personaggio di James Bond
 Operazione May Day – serie di ricerche militari clandestine condotte a Savannah (Georgia) nel 1956 da parte dell'US Army come parte di un programma per la guerra entomologica
 May Day Stadium – stadio nordcoreano
 Mayday – racconto di William Faulkner, successivamente rielaborato nel romanzo La paga dei soldati